Могилёвская братская типография (типография могилёвского Богоявленского братства) существовала в 1616—1773 годах (с перерывами).

История типографии 
19 марта 1633 король польский и великий князь литовский Владислав IV дал Могилёвскому братству привилей на право открытия типографии и печатания учебных и других книг на западнорусском, греческом, латинском и польском языках. В 1636—1638 годах это право, вероятно, передано братством Спиридону Соболю, который в 1636 году издал «Букварь славянского языка».

В 1676 году братство получило от короля Яна III Собесского привилей на открытие типографии при Богоявленском монастыре и издание книг на западнорусском и польском языках. В 1690—1708 годах типографию возглавлял Максим Вощанка, который с 1698 года издавал книги от своего имени. В 1708 году братство добилось своего права на типографию.

В конце XVII — начале XVIII веков типография печатала церковные, учебные и полемические произведения: «Псалтырь» и «Акафисты и каноны» (оба 1693), «Молитвословец» (1695), «Часослов» (1697), «Евангелие учительное» (1697) и «Перло многоценное» (1699) Кирилла Транквиллиона Ставровецкого, «Диоптра» (1698), «Небо новое» Иоаникия Галятовского (1699), «Трефологион, или Цветослов» (1748) и другие, многие из них переиздавались.

В типографии работали печатники и гравёры Василий Вощанка (сын Максима Вощанки),  . Типография сыграла значительную роль в распространении просвещения на территории Белоруссии.

Примечания

Литература 

 Жудро Ф. А. История Могилевского Богоявленского братства // Могилевские ЕВ. 1889—1890. — Могилев, 1890. — С. 100—104.
 Шчакацixiн М. Васіль Вашчанка — магілеўскi гравер кан. XVII — нач. XVIII ст. — Мінск, 1925.

Церковные братства
История Могилёва
Типографии Великого княжества Литовского
История печатного дела в Белоруссии
Церковные типографии